Abrostola triplasia är en fjärilsart som beskrevs av Hübner. Abrostola triplasia ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
triplasia